Рейксдальдер с орлом, арендрейксдальдер — несколько разновидностей нидерландских рейксдальдеров с изображением на одной из сторон двуглавого орла. Это, в частности:
 западно-фризский рейксдальдер с орлом (на другой стороне изображение дворянина в берете и с мечом);
 зволлский рейксдальдер с орлом (также разновидность рейксдальдера со шлемом).
 рейксдальдер со шлемами трёх провинций (также разновидность рейксдальдера со шлемом).

См. также 
 Дальдер
 Рейксдальдер
 Рейксдальдер со шлемом